Calypso hace referencia a varios artículos:

Música
 Calypso o Calipso, género de música afrocaribeña, originario de Trinidad y Tobago. 
 Calypso, música que suele bailarse en el Municipio del Callao en Venezuela sobre todo en Carnavales.
 Calypso, nombre promocional y primer título tentativo del décimo álbum del compositor francés Jean-Michel Jarre (1948-), creado en honor al investigador oceanográfico francés Jacques-Yves Cousteau. Finalmente, el álbum se llamó Waiting for Cousteau.
 «Calypso», nombre de tres temas del álbum anterior, divididos en «Calypso, part 1», «Calypso, part 2» y «Calypso, part 3 (fin de siècle)».
 Dr. Calypso, banda catalana de ska.
 «Calypso», canción de Luis Fonsi y Stefflon Don, lanzada el 14 de junio de 2018.
 «Calypso», canción del álbum Fortune del cantante estadounidense, Chris Brown, lanzada el 3 de julio de 2012.

Botánica
 Calypso (orquídea), género botánico perteneciente a la familia de las orquídeas.
 Calypso bulbosa, orquídea terrestre de América, Europa y Asia;
 Calypso, género sinónimo de Salacia L.

Además
 Calypso (barco), buque utilizado por el divulgador mediático francés Jacques-Yves Cousteau (1910-1997) para la investigación oceanográfica;
 Calypso (personaje), personaje de las películas Piratas del Caribe.
 Kalypso Media, empresa de videojuegos.
 Calypso, telenovela venezolana de 1999.
 Calipso (cómic), personaje de Marvel Comics.